Velika nagrada Kanade 1996 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 16. junija 1996.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:21,059
| 
|-
! 2
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:21,079
| +0,020
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:21,198
| +0,139
|-
! 4
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:21,529
| +0,470
|-
! 5
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:21,657
| +0,598
|-
! 6
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:21,807
| +0,748
|-
! 7
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:21,926
| +0,867
|-
! 8
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:21,982
| +0,923
|-
! 9
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:22,321
| +1,262
|-
! 10
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:22,332
| +1,273
|-
! 11
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:22,481
| +1,422
|-
! 12
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:22,875
| +1,816
|-
! 13
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:23,067
| +2,008
|-
! 14
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:23,118
| +2,059
|-
! 15
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:23,201
| +2,142
|-
! 16
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 1:23,519
| +2,460
|-
! 17
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:23,599
| +2,540
|-
! 18
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:23,959
| +2,900
|-
! 19
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:24,262
| +3,203
|-
! 20
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 1:25,012
| +3,953
|-
! 21
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:25,193
| +4,134
|-
! 22
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 1:26,109
| +5,050
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 69
| 1:36:03,465
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 69
| + 4,183 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 69
| + 54,656 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 69
| + 1:03,673
| 10
| 3
|-
! 5
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 68
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 68
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 68
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 8
| 21
|  Giancarlo Fisichella
| Minardi-Ford
| 67
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 44
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 22
|  Luca Badoer
| Forti-Ford
| 44
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 42
| Zavrten
| 7
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 41
| Pog. gred
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 39
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 39
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 38
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 22
| Sklopka
| 8
|  
|-
! Ods
| 23
|  Andrea Montermini
| Forti-Ford
| 22
| El. sistem
| 22
|  
|-
! Ods
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 19
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 10
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 6
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 6
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1
| Vzmetenje
| 5
|  
|}

Formula 1 sezona 1996
1996